Stawy w Polsce:
 Głęboki Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Głęboki Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Sosnowica
 Głęboki Staw – kompleks dwóch stawów w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Kotuń
 Głęboki Staw – staw w Warszawie, w dzielnicy Ursynów

Przypisy

Zobacz też 
 Staw Głęboki